Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 69 dans le monde.

 Route fédérale 69 en Allemagne
 Route 69 en Ontario, Canada
  aux États-Unis
 , plusieurs autoroute inter-états aux États-Unis 
 Route principale 69 en Finlande
 Route européenne 69 en Norvège 
 Route I/69 en Slovaquie
  dans certains pays